Кру́тень — українське прізвище. Відомі носії:

 Крутень Євграф Миколайович (1890—1917) — український військовий льотчик, ас винищувальної авіації Першої світової війни, капітан.
 Крутень Матвій Самсонович (1737—1770) — вчений-медик, перший український фізіолог, військовий лікар.

Українські прізвища